Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2014 — седьмой женский чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир прошёл с 19 по 22 февраля 2014 года, в финском городе Лаппеэнранта.

В чемпионате мира приняли участие 6 команд, которые сыграли групповой турнир в один круг. По результатам группового турнира и плей-офф команды, занявшие 3 и 4 место разыграли бронзу, а две лучшие — золото.

Матчи прошли в формате 2 тайма по 30 минут. Матчи за 5 и 3 места, а также финал в формате 2 тайма по 45 минут.

Команды-участницы 
В турнире принимали участие сборные: Финляндии (организатор), России, Швеции, Норвегии, Канады и США.

Групповой турнир

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь женского чемпионата мира 2014 года
 Чемпионат мира среди женских команд — 2014
 Чемпионат мира среди женских команд — 2014. Результаты на сайте ФИБ

2014
2014 год в хоккее с мячом
Февраль 2014 года
Международные соревнования по хоккею с мячом в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лаппеэнранте
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Финляндии